Ray BLK (de l'acrònim en anglès Building Living Knowing), cantant britànica nascuda a Nigèria
 BLK (gen) (de l'acrònim en anglès de B Lymphocyte Kinase), gen humà que codifica la seva cinasa corresponent